Bataria (arquitetura)
Bataria (unidade)

Ver também 
 Bateria

Desambiguação